Ron de Roode (Leiden, 20 maart 1965 – aldaar, 29 augustus 2022) was een Nederlands profvoetballer die onder contract stond bij onder meer FC Den Haag.

In het seizoen 1985/86 werd De Roode met FC Den Haag ongeslagen kampioen van de eerste divisie en promoveerde hierdoor naar de eredivisie. In het seizoen 1986/87 haalde FC Den Haag de KNVB bekerfinale, die de club in het Zuiderpark speelde tegen AFC Ajax. Na een 2-2 eindstand verloor FC Den Haag in de verlenging met 4-2. Maar omdat Ajax in 1987 de Europacup II won en zodoende zijn titel mocht verdedigen in dat toernooi, mocht ook FC Den Haag het seizoen erop uitkomen in de Europacup II.

Na zijn jaren in Den Haag kwam De Roode van 1989 tot 1991 in de eredivisie uit voor Willem II. Daarna was hij in de eerste divisie actief voor Telstar.

In 1995 zette De Roode op dertigjarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. Hij was daarna nog jarenlang trainer bij diverse amateurclubs in Leiden en omgeving.

De Roode overleed op 57-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Clubcarrière

Zie ook
 Lijst van spelers van ADO Den Haag
 Lijst van spelers van Willem II

Nederlands voetballer